Repen (Lolium) är ett släkte av gräs, också kallat rajgräs. Repen ingår i familjen gräs.

Repen är en släkte foderväxter som i huvudsak odlas till föda för nötkreatur. Det är ett ett- eller flerårigt gräs. Det finns ett flertal olika arter av rajgräs, däribland dårrepe, engelskt rajgräs, italienskt rajgräs samt Westerwoldiskt rajgräs, som är en variant av det italienska. Rajgräs är populärt bland lantbrukare, då det under rätt förutsättningar avkastar bättre än de mer traditionella fodergräsen såsom timotej och ängssvingel.

Obs! Franskt rajgräs (knylhavre) är ett annat släkte: Arrhenatherum.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs